Der Schulkreis Uto ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den Kreis 2 mit den Quartieren Enge, Leimbach und Wollishofen sowie einen Teil des Kreis 3 mit den Quartieren Friesenberg und Alt-Wiedikon.

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Weblinks 

 Stadt Zürich: Schulkreis Uto

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Uto
Liste (Schulen)